Vlist, ancienne commune néerlandaise, située en Hollande-Méridionale,
 Vlist, hameau de la commune Krimpenerwaard en Hollande-Méridionale,
 Vlist, rivière néerlandaise.

 En informatique, la structure de données VList.

Homonymie de toponyme